VM i håndbold 2011 henviser til flere artikler:

VM i håndbold 2011 (mænd)
VM i håndbold 2011 (kvinder)